U sezoni 2010./11. drugi rang nogometnog prvestva Bosne i Hercegovine su činile Prva liga Federacije BiH i Prva liga Republike Srpske. Prvaci ovih liga ostvaruju plasman u Premijer ligu BiH.

Prva liga Federacije BiH

Prva liga Republike Srpske

Poveznice

Izvori 
 rsssf.com, Bosna i Hercegovina 2010./11. – 2. rang
 posavinasport.com, 1. liga F BiH 2010./11., pristupljeno 20. srpnja 2016.
 sportsport.ba, 1. liga F BiH 2010./11., pristupljeno 20. srpnja 2016.
 nsfbih.ba, Nogomet u Federaciji BiH – službeni glasnik Nogometnog saveza Federacije BiH, broj 54, lipanj 2011. , preuzeto 20. srpnja 2016

 

2010-11
 2